Чабахи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Чабахи — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Чабахи — деревня в Пружанском районе Брестской области.